Samone földrajzi név
Samone – település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Samone – település Olaszországban, Trento autonóm megyében
Samone – Guiglia város része (frazione) Modena megyében